Рашад — це прізвище та ім'я

 Рашад — азербайджанське чоловіче ім'я.
 Кондола Рашад (нар. 1986) — американська актриса, номінант на премію «Тоні» у 2012 році.
 Філісія Рашад (нар. 1948) — американська актриса і співачка.
 Рашад Халіфа (1935—1990) — єгипто-американський біохімік.